Westsachsen oder West-Sachsen steht für:

 Planungsregion Westsachsen im Großraum Leipzig, siehe Direktionsbezirk Leipzig
 in der Philatelie ein Teil der vormaligen Reichspostdirektion Leipzig, siehe Briefmarken-Ausgaben für West-Sachsen (SBZ)
 TV Westsachsen, kurz TV-W, privater regionaler Fernsehsender (Vogtland, Zwickau)
 Gewissæ, sächsische Volksgruppe, Gründer des Königreichs Wessex in England

Siehe auch:
 Südwestsachsen (Region im Freistaat Sachsen)